El nombre Francisco Ruiz puede referirse a:

 Francisco Ruiz (15??-1595), explorador español;
 Francisco Ruiz Brenes (1948-), futbolista español;
 Fran Ruíz (1991-), jugador de voleibol español.
 Francisco Ruiz Castellano (s.XIX), verdugo español;
 Francisco Ruiz Galán (1500-1541), militar y conquistador español;
 Francisco Ruiz Gijón (1653-1720), escultor español del barroco;
 Francisco Ruiz Lozano (1607-1677), cosmógrafo Mayor del Virreinato del Perú;
 Francisco Ruiz Miguel (1949-), torero español;
 Francisco Ruiz Ramón (1930-2015), dramaturgo, historiador del teatro y crítico literario español;
 Francisco Ruiz Samaniego ( 1618-1665), compositor y maestro de capilla español;
 Francisco Ruiz Udiel (1977-2010), poeta, periodista, editor de libros y revistas, y promotor cultural de Nicaragua;
 Francisco Ruiz Vázquez (1940-), político español;
 Francisco Ruiz de Castro (1579-1637), noble y político español;
 Francisco Ruiz-Jarabo (1901- 1990), jurista, magistrado y Ministro de Justicia de España;
 Francisco Ruiz-Tagle (1790-1860), político chileno.